Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Kali Baru (Medan Satria), plaats in het bestuurlijke gebied Kota Bekasi in de provincie West-Java
 Kali Baru (Cilincing), plaats in het bestuurlijke gebied Jakarta Utara in de provincie Jakarta, Java